Novošahtinsk je grad u Rostovskoj oblasti, Rusija.

Gradovi u Rusiji
Rostovska oblast